Alfred Gilder (1945- ) : écrivain français ;
 Laura Van Gilder (1964- ) : coureuse cycliste américaine ;
 Richard Watson Gilder (1844-1909) : poète américain ;
 Sean Gilder (1964- ) : acteur britannique.